Aleksandr Žirov – sciatore russo (1958-1983)
Aleksandr Žirov – calciatore russo (1991-)